Ramon Guillem (bisbe de Barcelona)
 Ramon Guillem Alapont (Catarroja, Horta Sud, 1959), poeta valencià
 Sant Ramon Guillem (Durban, Gascunya, 1067 - Osca, 1126), bisbe de Roda-Barbastre, celebrat com a sant a l'Església catòlica, el 21 de juny
 Ramon Guillem (canonge) (segles XII-XIII) Canonge a la Catedral de Tarragona.